Kostel Krista Krále může být:

 v České republice
 Kostel Krista Krále (Ostrava)
 Kostel Krista Krále (Praha) ve Vysočanech
 Kostel Krista Krále (Prakšice)
 Kostel Krista Krále (Sudoměřice)

 na Slovensku
 Kostel Krista Krále (Biely Kostol) v obci Biely Kostol
 Kostol Krista Kráľa (Šarišská Trstená)

 v Německu
 Kostel Krista Krále (Mnichov)

Externí odkazy